Белоголовый — фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Белоголовый, Аполлон Аполлонович (1900—1967) — инженер путей сообщения.
 Белоголовый, Николай Андреевич (1834—1895) — врач, общественный деятель, писатель, публицист, литератор.
 Буйносов-Ростовский, Василий Иванович Белоголовый — русский военный и государственный деятель.

Топонимы 
 Белоголовая — река в России, в Камчатском крае.
 Белоголовы (укр. Білоголови) — село, Белоголовский сельский совет, Зборовский район, Тернопольская область, Украина.

Прочее 

 Белоголовая птица-мышь
 Белоголовая тимелия
 Белоголовая утка
 Белоголовый коэль
 Белоголовый красногузый попугай
 Белоголовый ксенопсарис
 Белоголовый лесной удод
 Белоголовый орлан
 Белоголовый сип
 Белоголовый скворцовый ткач
 Белоголовый гриф

См. также 
 Амазон белоголовый
 Лук белоголовый